Чиринда — название нескольких озёр в Красноярском крае:
 Чиринда — озеро в бассейне реки Котуй на территории Эвенкийского района;
 Чиринда — озеро в бассейне реки Нижняя Тунгуска на территории Эвенкийского района;
 Чиринда — озеро в бассейне реки Чулым на территории Тюхтетского района.